Дубці () — топонім у Росії:
 Дубці — присілок у Меленківському районі Владимирської області.
 Дубці — село в Одинцовському районі Московської області.
 Дубці — селище при станції у Чудовському районі Новгородської області.